Bintah (Teunom), een plaats in Indonesië
Bintah (Madat), een plaats in Indonesië